Attentato di Manchester del 15 giugno 1996 – attentato compiuto dal Provisional Irish Republican Army nell'ambito del conflitto nordirlandese
Attentato di Manchester del 22 maggio 2017 – attentato rivendicato dallo Stato Islamico